Ulica Północna w Lublinie
 Ulica Północna w Łodzi

Północna